Александр Гвоздик — Артур Бетербиев () — поединок в профессиональном боксе за титулы чемпиона мира по версиям World Boxing Council (WBC), которым владеет Александр Гвоздик и International Boxing Federation (IBF), которым владеет Артур Бетербиев. Поединок состоялся 18 октября 2019 года на арене  (Филадельфия, штат Пенсильвания, США).

Предыстория 
Первый поединок между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым прошёл в рамках любительского турнира «Ahmet Comert Memorial» 15 апреля 2009 года в Стамбуле, Турция. В первом раунде Бетербиев сломал нос Гвоздику, и секунданты украинца сняли его с поединка после окончания этого раунда. Однако, по воспоминаниям самого Артура, он действительно сломал нос Гвоздику, и тот отказался продолжать поединок после второго раунда.

Бетербиев перешёл из любительского в профессиональный бокс в июне 2013 года. До ноября 2017 года он провёл 11 поединков, в которых одержал досрочные победы. 11 ноября 2017 года Бетербиев нокаутировал немецкого спортсмена Энрико Кёллинга (23-1) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. С момента завоевания титула и до поединка с Гвоздиком он успел провести две успешные защиты титула — 6 октября 2018 года он нокаутировал американца Каллума Джонсона (17-0) и 4 мая 2019 года победил техническим нокаутом боснийца Радивое Калайджича (24-1).

Гвоздик дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2014 года. 17 марта 2018 года проводя свой пятнадцатый профессиональный поединок Гвоздик победил француза Мехди Амара (34-5-2) и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. 1 декабря 2018 года Гвоздик вышел в ринг с «полновесным» чемпионом мира по версии WBC Адонисом Стивенсоном (29-1-1) и нокаутировал его в 11-м раунде. С момента завоевания «полновесного» титула и до боя с Бетербиевым украинец провёл одну успешную защиту титула, победив техническим нокаутом в 5-м раунде француза Дуду Нгумбу (38-8).

Ход поединка 
Поединок начался без особой разведки. Бетербиев сразу же пошёл вперёд и начал выбрасывать силовые удары. Гвоздик много двигался на ногах и старался ловить соперника на контратаках.

В концовке первого раунда рефери ошибочно отсчитал нокдаун потерявшему равновесие Гвоздику. Перед вторым раундом нокдаун был аннулирован.

Во втором раунде Артур продолжал давить, в то время как Гвоздик никак не мог найти свою дистанцию.

С третьего по шестой раунды наблюдалось преимущество Гвоздика, который начал подстраиваться под стиль Артура и часто попадал, а в концовке шестого раунда даже потряс Артура правым прямым.

В седьмом раунде бойцы несколько раз обменялись точными попаданиями, а в концовке пошли в открытый размен ударами.

В восьмом раунде Бетербиев несколько раз плотно попал в корпус, а Гвоздик начал замедляться и чаще пропускать удары.

В девятом раунде Артур завладел инициативой и на протяжении большей части раунда избивал Гвоздика. Александр пропустил очень много сильнейших ударов, но сумел выстоять.

В десятом раунде Артур продолжил прессинговать измотанного соперника. На последней минуте раунда Гвоздик трижды побывал в тяжёлых нокдаунах, после чего рефери прервал избиение.

Таким образом, Артур Бетербиев одержал 15-тую досрочную победу подряд и объединил пояса IBF и WBC в полутяжёлом весе. Для Александра Гвоздика это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Андеркарт

После боя

Примечания 

Боксёрские поединки
2019 год в боксе
События 18 октября
Октябрь 2019 года
Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Филадельфии